Tiroler Lechtal heißen folgende geographischen Objekte:
 der Talungsabschnitt des Lech in Tirol, siehe Lechtal
 ein nicht realisierter Nationalpark, siehe Naturpark Tiroler Lech
 ein Tiroler Tourismusverband, siehe Ferienregion Tiroler Lechtal